

Населені пункти та їхні частини

 Олендри — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Олендри — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Олендри — частина села Клещин у гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Олендри — частина села Красне в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Олендри — частина села Подвисоке в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Олендри — частина села Тухань у гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Олендри — частина села Кобежицько в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Олендри — частина села Рацишин у гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Олендри — частина села Ґаєвники-Кольонія в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Олендри — частина села Бядашкі в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Олендри — частина села Краянка в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Олендри — частина села Забрне в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Олендри — частина села Венґжин у гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Олендри — частина села Уґода в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Олендри — частина села Кронжкови в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Олендри — частина села Цекув у гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства

 Олендри — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки